Sezóna 1990/1991 byla 16. sezonou Švédské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Djurgårdens IF. Poslední dva týmy první fáze hrály baráž o udržení proti nejlepším celkům druhé ligy.

První fáze

Druhá fáze

Play off

Čtvrtfinále 
Týmy z prvních čtyř pozic si svého soupeře pro čtvrtfinále mohly vybrat. Jako první volil vítěz základní části a na výběr byly týmy z 5. - 8. pozice.

 Djurgårdens IF - Södertälje SK 2:0 (5:3, 2:1 P)
 Färjestads BK - Brynäs IF 2:0 (5:2, 5:3)
 Luleå HF - Malmö IF 2:0 (5:1, 3:2 P)
 Västerås IK - HV 71 Jönköping 2:0 (3:2 P, 3:2)

Semifinále 
 Djurgårdens IF - Västerås IK 2:0 (4:0, 5:1)
 Färjestads BK - Luleå HF 2:1 (5:2, 3:4 P, 9:3)

Finále 
 Djurgårdens IF - Färjestads BK 3:0 (5:2, 6:3, 3:0)

Lední hokej v roce 1990
Lední hokej v roce 1991
1990/1991
Sport ve Švédsku v roce 1990
Sport ve Švédsku v roce 1991